Die Baureihe 111 bezeichnet:

* die Elektrolokomotive DB-Baureihe 111 der Deutschen Bundesbahn, heute Deutsche Bahn AG
 die Diesellokomotive DR-Baureihe 111, eine Variante der ehemaligen DR-Baureihe V 100 der Deutschen Reichsbahn in der DDR, spätere DB-Baureihe 298 der Deutschen Bahn AG
 die Elektrolokomotive ČD-Baureihe 111 der Tschechischen Bahnen, ehemalige ČSD-Baureihe E 458.1 der Tschechoslowakischen Staatsbahnen